Нижнеухтинское — озеро на территории Онежского района Архангельской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,6 км². Располагается на высоте 26,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Ухта, втекающая в реку Нименьгу, впадающую в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

С севера в озеро втекает протока Ухта, несущая воды из озёр Канозера и Большого Ухтинского.

По центру озера расположены два небольших острова без названия.

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000211102000009334.

Примечания

Дополнительные ссылки 
 
 

Бассейн Нименьги
Озёра Онежского района